José Marín-Baldo puede hacer referencia a:
 José Marín-Baldo y Cachia (1826-1891), arquitecto español.
 José Marín-Baldo y Burgueros (1864-1925), pintor español, hijo del anterior.